В один прекрасный день () — советская музыкальная комедия с элементами фантастики жанра киноальманах 1976 года производства киностудии «Азербайджанфильм».

Сюжет

Киноальманах 
Человек должен быть верным своему положению, убеждению и отношениям. Люди должны переходить от собственного счастья, положения и удачи, также действовать по воле своего сердца.

Сюита 
Людям необходимо оставаться верным своим убеждениям. Главный герой романа работает на пляже в качестве спасателя. События, происходящие в море не развлекают и не вдохновляют его, ибо он мечтает о своей любимой женщине Кармен.

В один прекрасный день 
Однажды утром выдающиеся учёный увидел космический корабль, летящий через его балкон. На фоне этого видения он сошёл с ума и всё подробно рассказал своей тёще, соседям, знакомым, которые посоветовали ему обратиться к врачу-психиатру.

Создатели фильма

В ролях

Киноальманах 
 Фазиль Салаев
 Е. Алиев
 Чингиз Алекперзаде
 Ф. Шарифов
 Б. Гадимов
 Семён Гарагедов
 Н. Курская

Сюита 
 Габиль Алиев — музыкант, играющий на кеманче
 Владимир Воробьёв
 Лариса Халафова
 Тахир Асадуллаев

В один прекрасный день 
 Семён Фарада — Васиф
 Инара Гулиева — Санубар
 Сергей Юрский — актёр
 Юсиф Валиев — отец Санубар
 Лейла Бадирбейли — мать Санубар
 Фазиль Салаев — продавец
 Шушан Меджидова — Мирвари
 Мирза Бабаев
 Джахангир Асланоглу
 Мухтар Маниев

Административная группа

Киноальманах 
 директор киноальманаха: Георгий Данелия
 художник-постановщик: Фикрет Багиров
 оператор-постановщик: Валерий Каримов
 звукооператор: Асад Асадов
 режиссёр: Рафик Дадашов (в титрах — Р. Дадашов)
 художник-гримёр: И. Малчукин
 монтажёр: Рафига Ибрагимова (в титрах — Р. Ибрагимова)
 второй оператор: И. Фелицин
 второй художник: А. Захаров
 редактор: Адхам Гулубеков
 ассистенты режиссёра: Джафар Асадов, Е. Гулиев, Д. Мамедов
 ассистенты оператора: Р. Байрамов, К. Мамедов, Сергей Ратников, Р. Таривердиев
 ассистенты художника: Ф. Аббасзаде, Н. Джафарова
 музыкальные дизайнеры: А. Джахангиров, Т. Гудкова
 директор сюжета: Семён Гарагедов

Сюита 
 авторы сценария: Реваз Габриадзе, Рустам Ибрагимбеков
 режиссёр-постановщик: Рустам Ибрагимбеков
 оператор-постановщик: Эдуард Галакчиев
 художник-постановщик: Фикрет Багиров
 звукооператор: Асад Асадов
 использована музыка: Жорж Бизе (из оперы Кармен), Родион Щедрин

В один прекрасный день 
 автор сценария: Максуд Ибрагимбеков
 режиссёр-постановщик: Юлий Гусман
 оператор-постановщик: Фикрет Аскеров
 художник-постановщик: Фикрет Багиров
 звукооператор: Асад Асадов
 директор сюжета: Надир Алиев
 использована музыка: Поль Мориа — симпатия (в титрах не указано)

Библиография 
 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C.Cabbarlı adına «Azərbaycanfilm» kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim «Azərbaycanfilm». 1923-2003-cü illər. — Bakı: Mütərcim, 2004. — Səh. 180; 187.

Ссылки 
  Краткая информация.
  Подробная информация.

Фильмы СССР 1976 года
Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Фантастические фильмы Азербайджана
Киноальманахи СССР
Кинокомедии СССР
Фильмы по сценариям Резо Габриадзе
Фильмы по сценариям Максуда Ибрагимбекова
Фильмы по сценариям Рустама Ибрагимбекова
Фильмы на азербайджанском языке
Фильмы на русском языке
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Чёрно-белые фильмы СССР
Чёрно-белые фильмы 1970-х годов